Zipplingen ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich von Zipplingen
 Heinrich I. von Zipplingen

Zipplingen ist der Name folgender Orte:

 Zipplingen (Unterschneidheim), Ortsteil der Gemeinde Unterschneidheim im Ostalbkreis